Spülen steht für: 

 Spülgang, Entfernung von Seifenresten nach der Wäschereinigung; siehe Waschmaschine
 Spülen (Kochen), Vorbereitungsverfahren der Lebensmittelherstellung

Siehe auch:
 Spülung